«Спорт» — готель у місті Київ
 «Спорт» — готель у місті Чернігів